Arsakidi odnosno arsakidska dinastija mogu se odnositi na:
Arsakidi (Iran), iranska vladarska dinastija partskih korijena
Arsakidi (Armenija), armenska vladarska dinastija
Arsakidi (Iberija), iberska vladarska dinastija
Arsakidi (kavkaska Albanija), vladarska dinastija iz kavkaske Albanije